Roberto Ceruti  – ciclista su strada italiano
 Roberto Ceruti  – giornalista, musicista e chitarrista italiano